Cracovia bezeichnet:

 polnischer Sportverein, siehe dazu
 KS Cracovia, Fußballabteilung
 KS Cracovia (Eishockey), Eishockeyabteilung
 Cracovia (Schiff), Fähre der Reederei Polferries